Nagy Edit (1929) pedagógus, egyetemi tanár
 Nagy Edit (?) fuvolaművész
 Nagy Edit (1946) modell, manöken